Guilty Pleasure может означать:

 Guilty Pleasure — второй студийный альбом американской певицы Эшли Тисдейл.
 Guilty Pleasure — третий студийный альбом американской группы Brokencyde.
 Guilty Pleasure — шестой студийный альбом американской металкор-группы Attila.
 «Guilty Pleasure» — сингл американской группы Cobra Starship из альбома ¡Viva La Cobra!.

См. также 
 Guilty Pleasures — альбом Барбры Стрейзанд в дуэте с Барри Гиббом, выпущенный в сентябре 2005 года.